Braddon est un patronyme porté notamment par :

 Henry Braddon (1863-1955), joueur de rugby à XV ;
 Mary Elizabeth Braddon (1835-1915), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Russell Braddon (1921-1995), écrivain, biographe et auteur australien de roman policier.

Homonymie de patronyme